Az 1985-ös wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Martina Navratilova lett Chris Evert előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Navratilova (Bajnok) és
      Chris Evert 
 - 
  Hana Mandlíková (Harmadik kör)
  Manuela Maleeva (Negyedik kör)
  Pam Shriver (Negyeddöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Második kör)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Zina Garrison (Elődöntős)

  Bonnie Gadusek (Második kör)
  Kathy Jordan (Második kör)
  Steffi Graf (Negyedik kör)
  Catarina Lindqvist (Első kör)
  Carling Bassett (Második kör)
  Wendy Turnbull (Harmadik kör)
  Gabriela Sabatini (Harmadik kör)
  Kathy Rinaldi (Elődöntős)

(Navrátilová és Evert-Lloyd egyaránt első kiemelt volt, így nem volt második számú kiemelt játékos)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1985 a teniszben